Ла Трохе, Лас Трохес има више значења:

 Ла Трохе, Лас Трохес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Трохе, Лас Трохес (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику